Koro (more)
 Koro (otok)
 Koro (pleme)